Franciaország
Bazoches, település Franciaországban, Nièvre megyében
Bazoches-sur-le-Betz, település Franciaországban, Loiret megyében
Bazoches-lès-Bray, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bazoches-en-Dunois, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Bazoches-les-Gallerandes, település Franciaországban, Loiret megyében
Bazoches-sur-Guyonne, település Franciaországban, Yvelines megyében
Bazoches-les-Hautes, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Bazoches-sur-Hoëne, település Franciaországban, Orne megyében
Bazoches-au-Houlme, település Franciaországban, Orne megyében
Bazoches-sur-Vesles, település Franciaországban, Aisne megyében